

Toponymes

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Balin est un village du powiat d'Inowrocław
 Balin est un village du powiat de Rypin 
dans la voïvodie de Łódź
 Balin est un village 
dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Balin est une ville dans le powiat de Chrzanów
 Balin est un village

Patronyme 

 Blanche Balin, dite Mireille Balin (1909-1968), actrice française ;

Pseudonyme 

 Ina Sandra Rosenberg (1937-1990), actrice américaine ;
 Marty Balin (1942-2018), un musicien américain.

Personnages fictifs 

 Balin est un chevalier de la légende arthurienne.
 Balin est un personnage de Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des anneaux, romans de J. R. R. Tolkien.